

Basiliche

Basilica di San Giulio sull'isola di San Giulio nel Lago d'Orta
Basilica di San Giulio a Cassano Magnago

Chiese
 Chiesa di San Giulio ad Altavilla Monferrato
 Chiesa di San Giulio a Barlassina
 Chiesa di San Giulio a Castellanza
 Chiesa di San Giulio a Cavenago di Brianza
 Chiesa di San Giulio a Cravegna, frazione di Crodo
 Chiesa di San Giulio a Roma
 Chiesa di San Giulio a Roveredo
 Chiesa di San Giulio a Vizzola Ticino

Oratori

Oratorio di San Giulio a Cressa
Oratorio di San Giulio a Fara Novarese